Het ATP-toernooi van Philadelphia 1991 (met de officiële naam U.S. Pro Indoor  1991) werd gespeeld van 11 tot en met 17 februari 1991. Er werd gespeeld op tapijtbanen van de Spectrum Arena in de Amerikaanse stad Philadelphia.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Philadelphia
ATP-toernooi van Philadelphia